Heldenmühle ist ein Ortsname:

 Heldenmühle (Oberotterbach), Siedlungsplatz der Ortsgemeinde Oberotterbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Heldenmühle (Satteldorf), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg